Die CB 500 X ist ein Motorradmodell des japanischen Herstellers Honda.

Modellgeschichte 
Die sogenannte Mittelklasse um 500 cm³ Hubraum ist für Honda ein wichtiges Segment. Weiterhin stellt das Kürzel CB 500 eine lange und erfolgreiche Tradition für das Unternehmen dar. Daher wurde die neue CB 500-Serie von Beginn an in drei verschiedenen Versionen angeboten. Die CB 500 X kam als letzte Variante der CB 500 im Juni 2013 auf den Markt und ergänzt die R-Modelle (Sport) und F-Modelle (Naked) im Segment der (Reiseenduro)s. Wesentliche Unterschiede zu den eher auf Straßensport ausgelegten Schwestermodellen sind die verlängerte Federwege und andere Anbauteile wie Tank, Lenker und Sitzbank. Ansonsten entstammt sie dem Honda Baukastenprinzip.

Der Antrieb ist bei allen drei Modellen der gleiche wassergekühlte Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor mit 35,0 kW (48 PS) bei 8500/min. Für das X-Modell bietet Honda ein eigenes Gepäcksystem (Koffer und Topcase) auf Wunsch an. Für das Jahr 2016 bekam das Modell einige Veränderungen wie einen größeren Tank, geändertes Aussehen, größere Scheibe und Leuchtdioden-Leuchtmittel (LED).

Quellen

Einzelnachweise 

Motorradmodell
CB500X
Tourer